Тускляки () — род жуков-жужелиц из подсемейства харпалин, но в некоторых источниках этот род входит в состав Pterostichinae. Описано около 400 видов, которые подразделены на 50 подродов. Распространены, главным образом, в Палеарктике и Неарктике (около 100 видов), несколько видов в восточной Азии и Неотропике.

Описание 
Длина взрослых насекомых 3,9—14,3 мм. Тело у представителей большинства видов овальной формы. Переднегрудка широкая. Ноги короткие. Предпоследний сегмент губных щупиков с тремя или более щетинками.

Биология 
Травоядные, используются для борьбы с сорняками.

Список видов 

Для фауны СССР Крыжановский (1983) приводил более 120 видов. В Армении — 50 видов, в Белоруссии — 38 видов, в Молдавии — 41 вид, в Эстонии — 34 вида этого рода.

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1983: Род Amara Bon. // Фауна СССР, Жесткокрылые (Том I, вып. 2).- Ленинград, «Наука», 259—260.
 Лафер Г. Ш. 1992: Род Amara Bon. // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР (Том III, Часть 2).- СПб, «Наука», 157—174.
 Kryzhanovskij O. L. et al. 1995: A Checklist of the ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Coleoptera, Carabidae). — Sofia: Pensoft Series Faunist. 3, 271 pp.
 Lindroth, C. H. 1961—1969. The ground beetles (Carabidae excl. Cicindelinae) of Canada and Alaska. Parts 1-6. Opuscula Entomologica xlviii + 1192 pp

Примечания

Ссылки 
 Жужелицы трибы Zabrini (Carabidae): атлас видов фауны России www.zin.ru
 Род Amara на сайте Fauna Europaea
 Carabidae of the World Database (CWD) (2008): Trees of family Carabidae.
 Amara Bonelli 1810
 Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 1 ed. I. Lobl, & A. Smetana, Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 2003 and 2004 ISBN 87-88757-73-0, p. 547
 Aktueller Katalog der Gattung Amara Bonelli, 1810 Fritz Hieke, Berlin. Stand: 1. I. 2007 (On-line)

Тускляки
Роды жесткокрылых